Kienbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Kienbach (Amper), Zufluss der Ammer/Amper im Ammersee durch Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Kienbach (Attersee), östlicher Zufluss des Attersees in Seefeld, Gemeinde Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kienbach, andere Namensform des Kimbach (Böllinger Bach), linker Zufluss des Böllinger Bachs in Biberach, Stadtkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kienbach (Ilse), linker Zufluss der Ilse, eventuell auch erst über den Ellerbach, bei Nordharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Kienbach (Inn), rechter Zufluss des Inns in Kufstein, Bezirk Kufstein, Tirol
 Kienbach oder Chiene, rechter Zufluss der Kanter bei Kien-Aris, Gemeinde Reichenbach im Kandertal, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Kienbach (Kinsach), rechter Zufluss der Kinsach bei Au, Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kienbach (Rigiaa), rechter Zufluss der Rigiaa bei Oberarth, Gemeinde Arth, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz, die in den Zugersee mündet
 Kienbach (Rott), rechter Zufluss der Rott bei Schwamhof, Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kienbach (Rußbach), linker Zufluss des Rußbachs (zur Ischl, zur Traun) bei Rußbach, Gemeinde St. Wolfgang im Salzkammergut, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kienbach (Schiltach), linker Zufluss der Schiltach beim Deisenbauernhof, Stadtteil Lehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Kienbach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza in Oberschönau, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Orte:
 Kienbach (Postmünster), Einöde der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kienbach (Gemeinde Molln), Siedlungsplatz bei der Ortschaft Ramsau der Marktgemeinde Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kienbächle
 Kinbach, Dorf der Gemeinde Sigmarszell im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern